Die 101. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1997/98 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Grasshopper Club Zürich.

Qualifikationsrunde

Nationalliga A 
Die Teams auf den Plätzen 1–8 bestreiten die NLA-Finalrunde. Die Teams auf den Plätzen 9–12 bestreiten die NLA/NLB-Auf-/Abstiegsrunde.

|}

Nationalliga B 
Die ersten vier Teams bestreiten die NLA-/NLB-Auf-/Abstiegsrunde. Der Rest die NLB-Abstiegsrunde.

|}

Finalrunden

NLA-Finalrunde 

|}
* In Klammern halbierte Punkte aus der Qualifikation

Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB 
Die vier Bestplatzierten sind nächstes Jahr in der NLA.

|}
 Neuchâtel Xamax, FC Lugano, FC Basel und BSC Young Boys sind nächstes Jahr in der NLA, der Rest in der NLB.

NLB-Abstiegsrunde 
Die zwei Tabellenletzten steigen in die 1. Liga ab.

|}
*Halbierte Punkte der Qualifikationsrunde
 FC Winterthur und SV Schaffhausen steigen in die 1. Liga ab.

Zuschauerzahlen 

 Zuschauerdurchschnitt NLA – 6.594
 FC Basel – 10.128
 FC St. Gallen – 9.474
 FC Sion – 9.094
 FC Zürich – 8.161
 GC Zürich – 7.653
 FC Luzern – 7.219
 Lausanne-Sports – 6.598
 Neuchâtel Xamax FC – 6.317
 Servette FC – 5.305
 FC Aarau – 4.267
 SC Kriens – 3.081
 Étoile Carouge FC – 1.827

1998
Fußballsaison 1997/98